Al hablar de la Casa de Cervantes podemos hacer referencia a estos datos:

Museo Casa Natal de Cervantes, reconstrucción del inmueble donde nació Miguel de Cervantes en 1547 y donde vivió hasta 1551;
Casa de Cervantes de Valladolid, ciudad donde vivió durante la estancia de la corte en esta ciudad (1601-1606). Es museo. En la actualidad, parte del inmueble es sede de la Real Academia de Bellas Artes¿De Valladolid?;
Casa de Cervantes de Madrid. Cervantes se trasladó a Madrid en 1608, donde ocupó cinco casas distintas. Éste es la última, que ocupó desde 1612 hasta su muerte en 1616;
Casa de Cervantes de Vélez Málaga, edificio que albergó una antigua posada donde se hospedó Miguel de Cervantes cuando fue a recaudar impuestos para Felipe II en 1596;
Casa Cervantes, edificio modernista en Cartagena (España);
Casa de Cervantes, familia noble novohispana con orígenes en Sevilla. No relacionada con el escritor.